Resultados do World Rally Championship de 1974

Pontos

Provas

Campeonato Mundial de Rali